Cette page liste les représentants du canton de Berne au Conseil national depuis la création de l'État fédéral en 1848.


Abréviations des partis 

Autres tendances et mouvements politiques :
 CL : Centre libéral
 CC : Conservatisme catholique
 DE : Droite évengélique
 GL : Gauche libérale

Liste

Notes

Sources 

 

Berne
Conseillers nationaux